Les Llànties dels Vàlar és el nom col·lectiu que reben dos aparells ficticis dins del llegendàrium creat per l'escriptor britànic J. R. R. Tolkien i que apareixen a la seva novel·la El Silmaríl·lion. Aquests dos aparells s'anomenen Illuin i Ormal, noms que es poden traduir en qüenya per «cel blau» i «or alt» respectivament. Són dues grans llànties que foren creades pel vala Aulë per il·luminar Arda en els primers anys de la seva existència i les llums de les quals donaren lloc al començament de l'anomenada «Primavera d'Arda», període en què va créixer per primer cop la vegetació a la Terra Mitjana. Foren destruïdes més tard per Mórgoth, qui entrà en guerra contra la resta dels Vàlar i feu caure els pilars sobre els quals es trobaven les llànties.

Llur aparició al llegendàrium de Tolkien no és gaire tardana, atès que ja eren presents en les versions originals de les històries dEl Silmaríl·lion i en futures reescriptures publicades pòstumament pel tercer fill i principal editor de l'autor, Christopher Tolkien, als diferents volums de La història de la Terra Mitjana. Al començament, la història de les llànties dels Vàlar formà part de La música dels ainur, versió original d'Ainulindalë, que fou inclosa a El llibre dels contes perduts, i fou conservada en diversos escrits com a Esbós de la mitologia, Quenta o Quenta Silmaríl·lion, tot i que amb diferències més o menys notables.

Història fictícia 
Després de la primera guerra que els Vàlar van fer contra Mórgoth, Yavanna plantà a la Terra Mitjana les llavors que tenia preparades i demanà al seu marit Aulë que construís dues grans llànties per il·luminar Arda. Varda s'encarregà d'omplir-les de llum i Manwë les consagrà, essent posteriorment col·locades sobre dos alts pilars, un al nord, on col·locaren Illuin, i un altre al sud, l'Ormal. Les llavors de Yavanna començaren a brostar gràcies a les llums de les llànties i fou així com aparegué l'herba al món, la molsa, les falgueres i els arbres, sobretot a les parts centrals de la Terra Mitjana, on totes dues llums s'unien i on es trobava la llar dels Vàlar: l'illa d'Almaren. Aquest període s'anomena «Primavera d'Arda» o Dies de les llànties.

Reunits a Almaren i a causa de la llum d'Illuin, els Vàlar no van veure l'ombra de Mórgoth quan tornà del Buit Intemporal i començà a construir la fortalesa d'Utumno al nord de la Terra Mitjana. Quan s'adonaren del perill, ja fou massa tard, i Mórgoth feu caure els pilars que sostenien les dues llànties i provocà la destrucció. La llum vessada d'Illuin i Ormal causà grans incendis i la caiguda dels pilars feu que les terres s'obrissin i els mars s'aixequessin, acabant amb les creacions dels Vàlar i la simetria d'Arda. On abans hi havia hagut el pilar d'Illuin, ara es formà la mar d'Helcar, una badia de la qual era Cuiviénen, el lloc on despertarien els elfs anys després.

Objectes de la Terra Mitjana